Qureh Darreh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qūreh Darreh (ort), Kurdistan, 
 Qūreh Darreh (ravin), Nordkhorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar